Император Тайсё ( Тайсё: Тэнно:; девиз правления, букв. — «великая справедливость»), прижизненное имя Ёсихито (; 31 августа 1879 — 25 декабря 1926) — 123-й император Японии, правивший в 1912—1926 годах. Период истории Японии при правлении императора Ёсихито называется периодом Тайсё. Первый японский монарх, который ввёл моногамию при императорском дворе.

Биография 
Император Тайсё родился 31 августа 1879 года. Он был третьим сыном императора Мэйдзи. Матерью мальчика была старшая фрейлина императорского двора Янагивара Наруко, дочь временного среднего советника Янагивары Мицунару. Новорождённому дали имя принц Хару. Его воспитанием занимался аристократ Накаяма Тадаясу и его дочь Ёсико.

В 1889 году, в день рождения, Ёсихито провозгласили наследником императорского престола. 3 ноября того же года ему присвоили титул котайси, а также воинские звания младшего лейтенанта императорских армии и флота Японии. В 1909 году принца повысили до генерал-лейтенанта и вице-адмирала.

В 1900 году Ёсихито женился на четвёртой дочери аристократа Кудзё Мититаки, Садако, будущей императрице Тэймэй. Она родила ему четырёх сыновей: Хирохито, который впоследствии стал императором Сёва, принца Титибу Ясухито, принца Такамацу Нобухито и принца Микаса Такахито.

30 июля 1912 года, в связи со смертью императора Муцухито, Ёсихито стал новым императором Японии. Девиз правления покойного монарха — Мэйдзи, был заменен на новый — Тайсё. В ноябре 1915 года, после трёхлетнего траура, новый император официально прошёл церемонию интронизации.

Как монарху союзного государства в годы Первой мировой войны, 9 января 1918 года ему было присвоено звание британского фельдмаршала.

Ёсихито в детстве страдал менингитом. В молодые годы болезнь отступила, но на следующий год после интронизации монарх снова заболел. Из-за этого он не мог полностью выполнять свои государственные обязанности. В частности, после 1919 года церемония открытия парламента происходила в его отсутствие. Поэтому в 1921 году правительство Японии назначило больному монарху регента — его старшего сына, наследного принца Хирохито.

25 декабря 1926 года император умер в 47-летнем возрасте от инфаркта и получил посмертное имя Император Тайсё. Его похоронили в  в городе Хатиодзи, столичный округ Токио.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Hammer, Joshua. (2006).  Yokohama Burning: the Deadly 1923 Earthquake and Fire that Helped Forge the Path to World War II.  New York: Simon & Schuster.  (cloth)
 Seidensticker, Edward. (1990). Tokyo Rising. New York: Alfred A. Knopf.  (cloth) [reprinted by Harvard University Press, Cambridge, 1991:  (paper)]
 Bix, Herbert P.. Hirohito and the Making of Modern Japan. Harper Perennial (2001). 
 Fujitani, T. Splendid Monarchy: Power and Pageantry in Modern Japan. University of California Press; Reprint edition (1998). 
 Keene, Donald. Emperor Of Japan: Meiji And His World, 1852–1912. Columbia University Press (2005).

Ссылки 

 Император Тайсё на webopac.hwwa.de.

 2
Лидеры стран-участниц Первой мировой войны
Умершие от инфаркта миокарда
Фельдмаршалы (Великобритания)
Генералиссимусы
Политики XIX века
Политики XX века